Семён Гуревич:
 Гуревич, Семён Моисеевич (1920—2013) — советский и российский учёный, профессор факультета журналистики МГУ.
 Гуревич, Семён Шоломович (1915—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.